Dies ist eine Liste der Ministerpräsidenten von Lettland.

Republik Lettland (1918–1940)

Republik Lettland (ab 1990)

Siehe auch 
 Liste der Präsidenten Lettlands

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Regierung von Lettland (lettisch, englisch, russisch)
 Liste der Staatsoberhäupter und Regierungschefs von Lettland World Statesmen.org (englisch)

!
Lettland